David Teniers è il nome di quattro pittori fiamminghi:
David Teniers il Vecchio (1582-1649)
David Teniers il Giovane (1610-1690)
David Teniers III (1638-1685)
David Teniers IV (1672-1731)